Коса́я линия — улица на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Проходит от Большого проспекта до Кожевенной линии.

История 
Косая линия расположена в юго-западной части Васильевского острова, в местности, известной с 1-й половины XVIII века как Чекуши. Своё название Косая линия получила в начале XIX века. В отличие от остальных линий Васильевского острова, она проходит не перпендикулярно Большому проспекту, а под косым углом к нему.

Достопримечательности 

На Косой линии квартировал Финляндский лейб-гвардии полк. Здесь расположен Балтийский завод со своей железнодорожной сетью, пересекающей Косую линию возле пересечения с Детской улицей.

 Дом № 5 — доходный дом, построенный в 1898—1900 годах по проекту Л. В. Богусского.
 Дом № 15а — особняк, фабрика и богадельня «Торгового дома Брусницыных», 1895—1896 годы, архитектор Павел Сюзор. С 1944 года в здании разместилось Высшее мореходное училище имени адмирала Макарова (в настоящее время — Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова).

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Василеостровская». На пересечений Косой линии и Большого проспекта строится станция метро «Горный институт», в связи с этим выезд на проспект временно закрыт.

По большей части Косой линии проложены трамвайные пути. Грузовой трамвай Ленинграда использовался для материально-технического обеспечения работы завода «Севкабель»; на остров не идут линии железной дороги. С 16 июля 2015 года линия отрезана от остальной сети в связи со строительством метро и не используется.

На всем протяжении Косой линии проходят маршруты автобусов № 151 (только в направлении к Большому проспекту) и № 152 (в обратном направлении).

Пересечения 
Косая линия пересекает или граничит со следующими проспектами, улицами и переулками:
 Большой проспект
 24-я и 25-я линии Васильевского острова
 26-я и 27-я линии Васильевского острова
 Детская улица
 Кожевенная линия

Литература

Примечания

Ссылки